Proba de sabie masculin la Campionatul Mondial din 2015 s-a desfășurat pe 14 iulie la Moscova, turul preliminar fiind organizat pe 13 iulie.

Medaliați

Rezultate

Faze finale

Prima jumătate

Prima secțiune

A 2-a secțiune

A 2-a jumătate

A 3-a secțiune

A 4-a secțiune

Referințe

  Tablouri competiționale  pe Fencingworldwide.com
 Clasament final complet la Federația Internațională de Scrimă

Campionatul Mondial de Scrimă din 2015